Anne Carrère peut désigner :
 une historienne, romancière et comédienne connue également sous les noms de Sophie Raynal et Anne de Leseleuc
 par erreur Anne Carrière, fille de l'éditeur Robert Laffont, fondatrice des Éditions Anne Carrière
 Anne Carrere, chanteuse née le 15 août 1985 à Toulon

Notes et références